Rupununi – rzeka w Gujanie
 Rupununi – sawanna w Gujanie